Ryszard I Lwie Serce – król Anglii
 Lwie serce – film z 1987
 Lwie Serce – film z 1990
 Bracia Lwie Serce – książka Astrid Lindgren

Zobacz też 
 Lionheart ("lwie serce" po angielsku)
 Corleone ("lwie serce" po włosku)